Escuela de Ulm puede referirse a:

 Escuela de Ulm (gótico tardío), se extendió hasta el renacimiento temprano, y hasta Praga, Estrasburgo y los Países Bajos.
 Hochschule für Gestaltung, escuela de diseño del siglo XX.